Las iniciales TCF pueden referirse a:

Ciencia 
 Sobrevolador temporalmente capturado (), objeto capturado por un planeta por un lapso menor que una órbita completa;

Educación
 Test de connaissance du français, examen de competencia de francés para hablantes no nativos del idioma;

Finanzas 
 TFC Financial Corporation, empresa bancaria estadounidense;
 TFC Bank, filial de dicha empresa;

Industria 
 Billón de pies cúbicos (, abreviado tcf), una unidad de volumen utilizada en la industria petrolífera y gasística, equivalente a  o unos 28 billones de litros;
 Marco de Transparencia y Consentimiento (), estándar de gestión de consentimiento para el uso de datos personales en sitios web conforme al Reglamento General de Protección de Datos;
 Película conductora transparente (), capa fina de material ópticamente transparente y conductor de la electricidad;
 Totalmente libre de cloro (), término utilizado en el blanqueo de papel;

Códigos 
 Tlapaneco de Malinaltepec, idioma del gripo tlapaneco, por su código ISO 639-3;
 Shuttle America, aerolínea regional estadounidense, por su código OACI.